Данна (Хајланд Парк, 4. јун 2004) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Тв верзије

Фолклорни спотови 

Рођени 2004.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи